SB bzw. S.B. steht für:

 Aircalin, französische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Brasilien nach dem ICAO-Code
 (15788) 1993 SB, Transneptunisches Objekt der Plutino-Klasse
 Sachbearbeiter, eine Funktionsbezeichnung für Personen im öffentlichen Dienst
 Salomonen, Ländercode nach ISO 3166-1
 Säntisbahn, Schweizer Bahngesellschaft
 Schaubücher, Buchreihe
 Schmalbahn, Kennzeichnung der Faserausrichtung bei Papierbögen, siehe Laufrichtung #Papier
 Schraubengleisbremse, Fachbegriff für eine hydraulisch wirkende Gleisbremse in Rangieranlagen der Eisenbahn in Deutschland
 Schwarzburgbund, Dachverband einiger deutscher Studentenverbindungen
 Schwentinebahn, mehrere Bahnstrecken in Schleswig-Holstein
 Segelflugzeug Braunschweig, siehe Akaflieg Braunschweig
 Selbstbedienung
 Selbstbefriedigung
 Selbststellbetrieb, Begriff aus dem Eisenbahnbetrieb
 Sergio Bertola Autos, spanischer Automobilhersteller
 Shoutbox
 Skorostnoi Bombardirowschtschik („schnelles Bombenflugzeug“), siehe Tupolew SB-2
 Slaby-Beringer, deutscher Hersteller von Autos der Marke SB (1919 bis 1924)
 Służba Bezpieczeństwa, kommunistische Geheimpolizei in der Volksrepublik Polen bis 1990
 Small Basic, Programmiersprache
 Sonderbehandlung (S.B.), eine Tarnbezeichnung des NS-Regimes für die Ermordung von Menschen
 Southbridge, ein Chip (hauptsächlich für die Kommunikation mit Zusatzkarten und Peripheriegeräten) des Chipsatzes auf dem Mainboard
 System Builder, Fachhändler oder Hersteller für Personal Computer mit vorinstallierter Software.
 Sozialistischer Bund (1908), von 1908 bis 1913 bestehende anarchistische Vereinigung in Deutschland
 Sozialistischer Bund (1923), von der USPD abgespaltene linkssozialistische Partei während der Weimarer Republik (1923 bis 1931)
 Sozialistischer Bund (1962), Organisation der Neuen Linken in der BRD während der 1960er Jahre
 Sozialistisches Büro, von 1969 bis Ende der 1990er Jahre bestehende Organisation der Neuen Linken in der BRD
 Spessartbund
 Städteschnellbus, siehe Schnellbus #Linienbezeichnungen
 Stabsbootsmann, Unteroffiziersgrad der deutschen Marine
 Stand By, eine Betriebsart im europäischen Zugbeeinflussungssystem ETCS
 Stiasny-Bücherei, eine literarische Buchreihe des Stiasny Verlages
 Stolen Base, Offensivaktion eines Runners im Baseball
 U-Bahnhof Sündersbühl der Nürnberger U-Bahn

SB in der Numismatik:

 Münzzeichen der Münzstätte Schneeberg (1547–1551)

SB als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Regionalverband Saarbrücken ohne die Mittelstadt Völklingen
 Großbritannien: Glasgow
 Kroatien: Slavonski Brod
 Norwegen: Egersund in der Provinz Rogaland
 Österreich: Bezirk Scheibbs
 Polen: kreisfreie Stadt Bielsko-Biała
 Rumänien: Kreis Sibiu
 Slowakei: Okres Sabinov

SB als Kleinfahrzeugkennzeichen in der Binnenschifffahrt:

 Deutschland: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Saarbrücken

S-B als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Belgien: Mopeds mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h bis zu 45 km/h

Sb steht für:

 Antimon, nach den Symbolen für Chemische Elemente
 Satzbau, Korrekturzeichen
 Stilb, veraltete physikalische Einheit für Leuchtdichte

.sb steht für:

 .sb, Top-Level-Domain der Salomonen

Siehe auch:

Abkürzung